Das Wort enorm kann folgendes bedeuten:

 als Eigenschaftswort für außergewöhnlich, überdurchschnittlich oder auch „über der Norm …“ sowie „über dem Durchschnitt liegend“
 als Eigenname der Bezeichner einer Zeitschrift, siehe Enorm (Magazin)

Siehe auch:

 Norm (Begriffsklärung)